Brasigo foi uma rede social brasileira de perguntas e respostas criado por Manoel Lemos e a WebCo Internet.

Referências 

Redes sociais